hrabstwo Tyler (ang. Tyler County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Tyler (ang. Tyler County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia